Historic Dead — концертный альбом группы Grateful Dead, издан в 1971 году.

Об альбоме 
Historic Dead записан в Сан-Франциско, во время концертов в Avalon Ballroom в конце 1966 года, и выпущен в июне 1971 года. Выходил на долгоиграющих пластинках. Издавался на лейбле Sunflower Records, а распространялся MGM Records. Студия Sunflower в своё время приобрела права на ряд концертных записей, сделанных в Avalon Ballroom, в том числе записей Grateful Dead.. Таким образом запись легальна, хотя группа не принимала никакого участия в выпуске альбома. Альбом достиг 154 позиции в рейтинге Billboard 200. Повторно в продажу не выходил, также не был переиздан на CD.
Этому альбому предшествовал Vintage Dead, ещё один альбом, изданный студией Sunflower на основе записей, сделанных в 1966 во время концертов в Avalon Ballroom.

Список композиций 
Сторона 1
 «Good Morning Little Schoolgirl (Сонни Бой Уильямсон)» — 11:01
 «Lindy» (Джэб Джонс и Уилл Шейд) — 2:49

Сторона 2
 «Stealin'» (Гас Кэннон и Уилл Шейд) — 3:00
 «The Same Thing» (Вилли Диксон) — 12:01

Участники записи 
Grateful Dead
 Джерри Гарсия — гитара, вокал
 Билл Кройцман — ударные
 Фил Леш — бас-гитара, вокал
 Рон МакКернан — клавишные, вокал, губная гармошка
 Боб Вейр — гитара, вокал

Технический персонал
 Роберт Кохен — продюсер и звукорежиссёр
 Ричард Делви — редактирование и сведение
 Роберт Хиксон  — дизайн альбома

Примечания 

Альбомы Grateful Dead
Концертные альбомы 1971 года